Толон () — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России. 
Входит в состав сельского поселения Цаган-Челутай.

География 
Толон находится в горной местности возле села Цаган-Челутай.
 Климат
резко континентальный с жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура июля +18…+20 °С, января −22…-26 °С. Вегетационный период 150 дней и более.

История 
Село официально образовано в 2014 году, путем выделения из территории села Цаган-Челутай.

Закон Забайкальского края от 05 мая 2014 года N 977-ЗЗК «О преобразовании некоторых населенных пунктов Забайкальского края» сообщал:
 
Преобразовать следующие населенные пункты:

на территории Могойтуйского района

в) село Цаган-Челутай путем выделения, не влекущего изменения границ сельского поселения «Цаган-Челутай», сельских населенных пунктов с отнесением их к категории сел с предполагаемыми наименованиями — Известковое и Толон

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Действовала комсомольско-молодежная овцеводческая бригада «Толон» колхоза им.XXII партсъезда (в с. Цокто-Хангил)

Транспорт 
Просёлочная дорога на село Цаган-Челутай.

Примечания

Источники 
 Закон Забайкальского края № 977-ЗЗК от 05.05.2014,
 Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 16.04.2014 № 148,
 Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 24.05.2017 № 117,
 Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2018 г. № 2186-р

Населённые пункты Могойтуйского района